

Орачев — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Орачев — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства